Le terme chorée désigne :
 une manifestation neurologique anormale ;
 la chorea, une ronde grecque ;
 un mètre poétique binaire.